Alain Vasseur (1948) – ex ciclista su strada francese
 Benny Vasseur (1926-2015) – trombettista francese
 Cédric Vasseur (1970) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada francese
 Frédéric Vasseur (1968) – ingegnere francese
 Gaston Vasseur (1904-1971) – linguista francese
 Guillaume le Vasseur de Beauplan (1600 circa – 1673) – ingegnere, architetto e cartografo francese
 Jean-Luc Vasseur (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Paul Vasseur (1884-1971) – pallanuotista e nuotatore francese